PVE sau pve sau alte combinații de majuscule și/sau minuscule cu aceste trei litere se poate referi la

 Partidul Verde Ecologist, un partid "verde," deci ecologist, din România
 Player versus environment, un joc on-line

Acronime de trei litere
Dezambiguizare